Порторико се први пут појавио на Олимпијским играма 1948. године, и после тога је слао своје спортисте на све наредне касније одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Порторико је први пут учествовао 1984. године, са паузом 2006. године, олимпијци Порторика су наступили на свим наредним играма. Представници Порторика су закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу освојили 6 медаља.

Национални олимпијски комитет Порторика (-{Comité Olímpico de Puerto Rico}-) је основан 1948. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Порторико на олимпијским играма